Königshofer est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Lukas Königshofer (né en 1989), un footballeur autrichien
 Roland Königshofer (né en 1962), un coureur cycliste autrichien